

Persone 
 Christiaan Huygens, matematico, fisico e astronomo olandese 1629-1695, figlio di Constantijn Huygens
 Constantijn Huygens, olandese, poeta e compositore 1596-1687, padre di Christiaan Huygens

Veicoli spaziali 
 Cassini-Huygens, missione per Saturno e Titano
 Sonda Huygens, la parte del satellite lanciato per la Missione spaziale Cassini-Huygens e atterrato sulla luna di Saturno, Titano, il 14 gennaio 2005

Altro 
 2801 Huygens, un asteroide chiamato così in onore dell'astronomo
 Huygens Software, un pacchetto software per processare immagini ottenute da microscopi